Centre Républicain (parlementaire groepering), een parlementaire groepering in de Derde Franse Republiek
Centre Républicain (partij), een voormalige liberale politieke partij in Frankrijk